Сервильего-де-ла-Крус ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина.  Занимает площадь 21 км². Население — 98 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида